Ricky est le diminutif du prénom germanique Richard.

Arts et culture
 Ricky, film indien de Ashok V. Bhushan (1986)
 Ricky, film français de François Ozon (2009)
 Ricky, téléfilm français de Philippe Setbon (1996)
 Ricky!, talk-show germanique
 Ricky, une BD de Frank Margerin

Sport 
 Richard Daddy Owubokiri, footballeur nigérian surnommé Ricky.

 voir aussi